

Geografia 
Croazia
 Novi – comune croato della regione litoraneo-montana

Italia
 Novi di Modena – comune italiano in provincia di Modena
 Novi Ligure – comune italiano in provincia di Alessandria
 Novi Velia – comune italiano in provincia di Salerno

Serbia
 Novi Sad, capoluogo della Voivodina e del Distretto della Bačka Meridionale

Stati Uniti d'America
 Novi – città statunitense nello stato del Michigan

Persone
 Alvise Novi, o Aloisio Nuovo (...–...) – architetto italiano del Rinascimento
 Angelo Novi (1930-1997) – fotografo italiano
 Emiddio Novi (1946) – giornalista e politico italiano
 Emma Allis Novi, nota anche con lo pseudonimo di Emma Ivon (1851-1899) – attrice e scrittrice italiana
 Jacques Novi detto Jacky (1946) – allenatore di calcio ed ex calciatore francese
 Neritan Novi (1970) – allenatore di calcio ed ex calciatore albanese
 Paolo da Novi (1440-1507) – doge della Repubblica di Genova
 Pasquale Novi (1915-1936) – militare italiano
 Tommaso Novi (1979) – cantautore, pianista e docente italiano

Altro 
 Casa Novi o Novelli – palazzo rinascimentale di Ferrara
 Novi – divisione di Elah Dufour specializzata nel settore del cioccolato e dei prodotti dolciari
 Novi list – quotidiano croato edito a Fiume
 Stadio Pasquale Novi – struttura sportiva di Angri, provincia di Salerno